Fanderl ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Fanderl (* 1947), deutsche Filmemacherin

 Stephan Fanderl (* 1963), deutscher Manager
 Wastl Fanderl (1915–1991), deutscher Musiker, Volksliedsammler und -vermittler
 Wilhelm Fanderl (1911–?), nationalsozialistischer Journalist und Schriftsteller